Кубок России по пляжному футболу 2010 года — третий розыгрыш кубка России по пляжному футболу. Турнир прошёл в Самаре с 30 июня по 4 июля. В турнире приняли участие восемь лучших команд по итогам Чемпионата России по пляжному футболу 2009. Победу одержала команда Крылья Советов.

Участники 
 IBS (Санкт-Петербург)
 Балтика-Миллениум (Москва)
 Бизнес-Право (Саратов)
 Дельта (Саратов)
 Динамо (Санкт-Петербург)
 Крылья Советов (Самара)
 Лукойл (Калининград)
 Строгино (Москва)

Результаты

Группа А

Группа B

Матчи за 5—8 места

1/2 финала

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Кубок России по пляжному футболу 2010 на сайте www.beachsoccer.ru

Кубок России по пляжному футболу
Пляжный футбол
Июнь 2010 года
Июль 2010 года
Спорт в России в 2010 году